Акарал — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акарал — село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Акарал — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акарал (бывшее Краснооктябрьское) — село в Меркенском районе Жамбылской области .